Баги́ров — распространённая фамилия. Женская форма фамилии — .

Известные носители 
 Багиров, Аббас Мамедович (1913—1980) — начальник железнодорожного управления Азербайджанской ССР, депутат Верховного Совета СССР 7-9 созывов.
 Багиров, Агасаф Алигасимович (1920—2014) — советский нефтяник, лауреат Сталинской премии.
 Багиров, Адиль Кямиль оглы (род. 1937) — тарист, Народный артист Азербайджана (2006).
 Багиров, Александр Борисович (род. 1974) — российский ударник, Заслуженный артист Российской Федерации.
 Багиров, Аллахверди Теймур оглы (1946—1992) — Национальный Герой Азербайджана.
 Багиров, Аллахверды Садых оглы (1898—1983) — председатель колхоза, Герой Социалистического Труда (1948).
 Багиров, Арсер Арсенович (род. 1992) — российский футболист, игрок в мини-футбол.
 Багиров, Башир Рза оглы — советский коневод, Герой Социалистического Труда (1949).
 Багиров, Вахид Габиб оглы (1941—2010) — заслуженный журналист Азербайджанa (1991).
 Багиров, Владимир Константинович (1936—2000) — советский шахматист.
 Багиров, Вугар Алинияз оглы (род. 1968) — российский паразитолог, член-корреспондент РАСХН.
 Багиров, Гаджибаба Агарза оглы (1932—2006) — азербайджанский советский актёр, народный артист Азербайджана.
 Багиров, Гусейнгулу Сеид оглы (род. 1955) — министр экологии и природных ресурсов Азербайджана.
 Багиров, Джахангир Мирджафар оглы (1919—1943) —  советский лётчик времён Великой Отечественной войны. 
 
 Багиров, Заур (род. 199?) — азербайджанский сумоист, чемпион Европы.
 Багиров, Ильгар Салехович (1970—2014) — украинский военный, кавалер ордена «За мужество» III степени.
 Багиров, Ильдырим Азиз оглы (1938—2010) — государственный и политический деятель.
 Багиров, Кямран Мамед оглы (1933—2000) — первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана (1982—1988).
 Багиров, Магаррам Намаз оглы — советский колхозник, Герой Социалистического Труда (1950).
 
 Багиров, Мамедбагир Хады оглы (1901—1946) — генерал-майор инженерно-технической службы ВС СССР.
 Багиров, Мехти Аббас оглы (1915—2004) — советский, азербайджанский врач-хирург. Народный врач СССР (1984).
 Багиров, Мир Джафар Аббас оглы (1895—1956) — первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана (1933—1953).
 Багиров, Мусеиб Багир оглы (1915—1981) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944).
 Багиров, Натик Надирович (род. 1964) — советский и белорусский самбист и дзюдоист азербайджанского происхождения.
 Багиров, Октай Алисатарович (род. 1941) — азербайджанский советский фрезеровщик, депутат Верховного Совета СССР.
 Багиров, Парвиз Физули оглы (род. 1994) — азербайджанский боксёр.
 Багиров, Роберт Ервандович — разработчик повышения эффективности турбинного бурения наклонно направленных скважин.
 Багиров, Рубен Христофорович (1908—1978) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944).
 Багиров, Руфат (род. 1979) — азербайджанский шахматист, гроссмейстер (2002).
 Багиров, Садых Иман оглы (1940—2015) — советский и российский художник.
 Багиров, Самандар (род. 1960) — советский и азербайджанский футболист.
 Багиров, Самир (род. 1967) — азербайджанский эстрадный певец.
 Багиров, Сергей Владимирович (род. 1964) — кинорежиссёр, продюсер.
 Багиров, Тахир Аминага оглы (1957—1992) — Национальный Герой Азербайджана, шехид Карабахской войны.
 Багиров, Тогрул Адиль оглы (1954—2019) — доктор политических наук, член-корреспондент РАЕН.
 Багиров, Тофик Масим оглы (1926—2003) — советский и азербайджанский партийно-государственный деятель.
 Багиров, Эдуард Исмаилович (род. 1975) — российский писатель, кинодраматург, политический консультант, политтехнолог.
 Багиров, Эльмир Мамед оглы (род. 1980) —  азербайджанский государственный деятель.

Составные фамилии 
 Мир-Багиров, Алтай Сеид Гусейн оглы (1934—2011) — советский и азербайджанский архитектор.



Примечания